Ouško může být:
 malé ucho
 přeneseně i označení pro část předmětu sloužící k uchopení a manipulaci, a co se tvarem podobá vnější části ouška
 ouško (list), auricula – blanitý výrůstek u některých trav
 pylové ouško – část zadní končetiny v horní částí metatarsu u včely
 ouško (Otidea) – rod hub z čeledi ohnivkovitých
 Otidea onotica – ouško kornoutovité
 ouško (plavání) – plavecký styl

Reference

Externí odkazy